Такмичење у бацању кугле за жене на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 10. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовала је 20 бацачица кугле из 14 земаља.

 1.  Аустралија (1)
 2.  Канада (1)
 3.  Кина (2)
 4.  Чехословачка (2)
 5.  Куба (1) 

 6.  Габон (1)
 7.  Источна Немачка (2)
 8.  Уједињено Краљевство (3) 
 9.  Монсерат (1)
 10.  Румунија (1)

 11.  СССР (2)
 12.  САД (1) 
 13.  Вануату (1)
 14.  Западна Немачка (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
(9. августа 1983)

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале је износила 17 м (КВ). Задату норму прескочило је 12 такмичарки и све су се пласирале у финале.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултати

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном